Кагбени — населённый пункт в Непале, расположенный в долине реки Кали-Гандаки
 Кагбени (фильм) — непальский полнометражный фильм-триллер, поставленный по рассказу английского писателя У. У. Джекобса «Обезьянья лапка»